Amar Bentoumi est un avocat, militant de l'indépendance algérienne et homme politique algérien.
 Farid Bentoumi est un réalisateur, scénariste et acteur franco-algérien. 
 Noureddine Maurice Bentoumi est un fondeur algérien. 
Patronyme algérien